Miejscowości w USA:
 Roseland – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Sonoma
 Roseland – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Indian River
 Roseland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Roseland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Cherokee
 Roseland – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Tangipahoa
 Roseland – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Roseland – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
Gminy w USA:
 Roseland (ang. Roseland Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Kandiyohi
 Roseland (ang. Roseland Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Roseland (ang. Roseland Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Roseland (ang. Roseland Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp